Сергєєва (Сергеєва) — жіноча форма російського прізвища Сергєєв. Відомі носії:

Сергєєва 
 Сергєєва Аліна Андріївна (нар. 1983) — російська акторка.
 Сергєєва Галина Єрмолаївна (1914—2000) — радянська актриса театру і кіно, заслужена артистка РРФСР (1935). Друга дружина І. С. Козловського.
 Сергєєва Діана Борисівна — юрисконсульт відділу Богуславської районної державної адміністрації (Київська область), заслужений юрист України.
 Сергєєва Єлизавета Михайлівна (1917—1993) — російська актриса, заслужена артистка України.
 Сергєєва Ірина Миколаївна (нар. 1947) — радянський і український кінооператор.
 Сергєєва Клавдія Іванівна — українська радянська діячка.
 Сергєєва Лариса Сергіївна (нар. 1946) — радянський і російський художник, дизайнер, педагог, художній критик, мистецтвознавець. Заслужений художник Російської Федерації (2013).
 Сергєєва Марія (нар. 1992, Таллінн, Естонія) — естонська фігуристка.
 Сергєєва Ольга Федосіївна (1922—2002) — російська фольклорна співачка.

Сергеєва 
 Сергеєва Ганна Геннадіївна (нар. 1958) — українська художниця. Член спілки художників України.
 Сергеєва Людмила Михайлівна (нар. 1937) — доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник. Фахівець в області фізичної хімії полімерів, взаємопроникних полімерних сіток.

Див. також 
Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ